American Express
 American Stock Exchange
 W Anglii jest to pojęcie stosowane w rozmowach oznaczające USA